Гай Сулпиций Галба () e име на римските политици:

 Гай Сулпиций Галба (понтифекс), pontifex 201 пр.н.е. на местото на Тит Манлий Торкват
 Гай Сулпиций Галба (претор), претор urbanus 171 пр.н.е.
 Гай Сулпиций Галба (авгур), квестор 120 пр.н.е., съпруг на Лициния
 Гай Сулпиций Галба (историк), историк и претор, дядо на император Галба
 Гай Сулпиций Галба, суфектконсул 5 пр.н.е., баща на император Галба
 Гай Сулпиций Галба, син на горния; консул 22 г., брат на император Галба